Middlebury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middlebury Township (Indiana)
 Middlebury Township (Michigan)
 Middlebury Township (Ohio)
 Middlebury Township (Pennsylvania)